Roanoke verwijst naar:

 diverse plaatsen en steden in de Verenigde Staten van Amerika:
 Roanoke (Alabama)
 Roanoke (Illinois)
 Roanoke (Indiana)
 Roanoke (Texas)
 Roanoke (Virginia), de grootste plaats met die naam
 Roanoke Island, een eiland in de Amerikaanse staat North Carolina
 Roanoke (kolonie), een kolonie op dit eiland (1584–1590}
 Roanoke (rivier), een rivier in de Amerikaanse staten Virginia en North Carolina
 Roanoke (schip, 1892), een Amerikaans zeilschip